«Лебеди́ная песня (Ка́лхас)» — одноактная пьеса А. П. Чехова, переделанная им из рассказа «Калхас» (1886); написана в январе 1887 года и напечатана несколько раз с сокращениями, что отдельно отмечалось автором. Представляет собой пример перехода эпического жанра к драме, экспериментальная форма пьесы-монолога, где герой показывает своё эпическое начало через его драматическое проявление.

История создания 
История «Лебединой песни (Калхаса)» началась 10 ноября 1886 г. с печати в «Петербургской газете» рассказа «Калхас» за подписью А. Чехонте, а в январе 1887 года рассказ перепечатан в одноактный этюд «Лебединая песня (Калхас)».

Как пишет сам автор 14 января 1887 года М. В. Киселевой: «Я написал пьесу в 4-х четвертушках. Играться она будет 15—20 минут. Самая маленькая драма во всем мире. Играть в ней будет известный Давыдов, служащий теперь у Корша. Печатается она в „Сезоне“, а посему всюду разойдется. Вообще маленькие вещи гораздо лучше писать, чем большие: претензий мало, а успех есть… что же еще нужно? Драму свою писал я 1 час и 5 минут».

Пьеса несколько раз издавалась в сокращенном варианте: в сборнике «Сезон», её первая публикация, заканчивается словами: «Петрушка! Егорка! Кто тут есть? Боже, свеча тухнет!», то есть не было второй половины пьесы. Об этом Чехов писал Ф. А. Куманину (издатель журнала «Артист») 5 сентября 1889 года: «… в „Сезон“ я дал только часть первого монолога».

После этого в конце 1887 года текст рукописи, изготовленный для драматической цензуры ввиду готовящейся постановки в театре Корша, расширен, хотя роль Никиты сокращена, добавлением разговорных оборотов и заканчивалась монологом из «Отелло»: «О, если бы угодно было небу…» (Акт IV, сцена 2), но монолог заменён на «Прости покой, прости, моё довольство…» (Акт III, сцена 3) при представлении рукописи на одобрение Театрально-литературного комитета для постановки на сцене императорского театра в 1888 году.

Направленный 9 сентября 1889 года экземпляр пьесы для публикации в журнале «Артист» по тексту полностью совпадает с литографированным, кроме описания Никиты Иваныча в списке действующих лиц.

«Лебединая песня (Калхас)» переводилась на болгарский, немецкий, польский, сербскохорватский и чешский языки ещё при жизни автора.

Действующие лица 

 Василий Васильевич Светловидов — актёр, комик, старик 68 лет, исполнитель роли Калхаса в оперетте Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена»;
 Никита Иваныч — суфлёр.

Сюжет 
Основное действие драмы, как в рассказе, так и в пьесе, разворачивается в провинциальном театре ночью. Старый комик Василий Васильич Светловидов, проснувшись один в опустевшем театре после своего бенефиса, начинает рассуждения о прожитой жизни, таланте, любви и смерти, переосмысливая прожитые годы.

Художественные особенности 
Конфликт в рассказе отличается от конфликта, представленного в пьесе: в рассказе он не выражается явно, так как переживания героя больше описываются автором, в то время как прямые высказывания главного героя связаны с его биографией в виде воспоминаний. В этюде «Лебединая песня» повествование ведётся от
лица героя, который одновременно и актёр, и режиссёр, и зритель происходящего, его слова и являются рассказом-воспоминанием.
Еще один мотив — несбывшаяся любовь, отданная в жертву работы в театре.

Чехов применил эффект цитирования главным героем классических образцов драматургии, созданных Шекспиром, Пушкиным, Грибоедовым и воплощаемых им когда-то на сцене: «Бориса Годунова», «Короля Лира», «Гамлета», «Отелло», в финале заканчивая словами Чацкого, что в совокупности осложнило сюжет.

Общая тема всех цитат — нежелание исполнять чью-то волю, подчиняться: пушкинский Лжедмитрий не будет унижаться перед «гордой полячкой», Король Лир Шекспира не смирится с предательством дочерей, Отелло, ослеплённый ревностью, не терпит обмана, Чацкий не хочет примиряться с фамусовской Москвой:
Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок!
Карету мне, карету!
Все эти отрывки призваны передать настроение, чувства и эмоции человека, привыкшего быть на сцене и утратившего способность выражаться простыми словами, прибегающего для этого к знакомым и проговоренным текстам ролей.

Таким образом совершён переход от мотива одиночества и приближающейся смерти героя, к подчеркнутому шутовству, показывающему желание Светловидова доказать, что он ещё жив как актёр и помнит текст ролей, что его песня не спета до конца.

Экранизации 
 1954 — Лебединая песня (, Дания), режиссёр Габриэль Аксель;
 1957 — Лебединая песня / Piesn labedzia (ТВ) (Польша), режиссёр Чеслав Шпакович (сериал «Телевизионный театр)»
 1964 — Лебединая песня (, Нидерланды), режиссёр ;
 1964 — Лебединая песня (, Испания), режиссёр Габриэль Ибаньес (сериал «Студия 3»);
 1965 — Лебединая песня (СССР) режиссёр Юрий Могилевцев. В ролях: Фёдор Никитин — актёр Светловидов
 1965 — Лебединая песня (, Финляндия), режиссёр ;
 1966 — Лебединая песня (, Норвегия), режиссёр и главная роль .
 1967 — Предложение / Лебединая песня / The Proposal/Swan Song (ТВ) (США) (сериал «Нью-йоркский телевизионный театр»)
 1972 — Лебединая песня / The Swan Song (США), режиссёр Клод Вулман. В ролях: Ричард Кили — актёр; Майкл Данн — суфлёр
 1975 — Лебединая песня(ТВ) (СССР), режиссёр Евгений Радомысленский. В ролях: Марк Прудкин — актёр Светловидов; ЕвгенийТетерин — суфлёр
 1977 — Чеховские страницы (ТВ) (СССР), режиссёры Николай Александрович, Евгений Радомысленский. В ролях: Марк Прудкин — актёр Светловидов; ЕвгенийТетерин — суфлёр
 1982 — Лебединая песня / Schwanengesang (ТВ) (ГДР), режиссёр Ульрих Энгельманн. В ролях Рольф Людвиг
 1987 — Лебединая песня / El canto del cisne (ТВ) (Испания), режиссёр Мануэль Агуадо (сериал «Человеческий голос»)
 1992 — Лебединая песня / Swan Song (ТВ) (Великобритания), режиссёр Кеннет Брана. В ролях: Джон Гилгуд — Светловидов Фильм номинировался на премию «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Пьесы Антона Чехова
Литературные произведения по алфавиту
Пьесы на русском языке
Пьесы России